Lachowice – przystanek kolejowy w Lachowicach, w województwie małopolskim, w powiecie suskim. Kasa biletowa zlikwidowana. 

W roku 2017 przystanek obsługiwał 0–9 pasażerów na dobę.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie suskim
Lachowice